Cryptodiscus är ett släkte av lavar som beskrevs av Corda. Cryptodiscus ingår i familjen Stictidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Cryptodiscus